Anti Saarepuu – estoński biegacz narciarski.

Kariera 
Einaste zadebiutował w Pucharze Świata 5 marca 2004 roku w fińskiej miejscowości Lahti, gdzie w biegu sprinterskim techniką dowolną, a pierwsze punkty zdobył w tym samym roku zajmując 21. miejsce w biegu sprinterskim w Düsseldorfie. W Sollefteå pojawił się po raz pierwszy w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W 2005 roku po raz pierwszy zadebiutował na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Uczestniczył także w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2006 i 2010 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Saarepuu nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Estońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983